Élisabeth le Despenser peut se référer à plusieurs personnalités médiévales anglaises :
 Élisabeth le Despenser (v. 1300-?), épouse de Ralph de Camoys ;
 Élisabeth le Despenser (1325-1389), épouse de Maurice de Berkeley, puis de Maurice Wyth ;
 Élisabeth le Despenser (?-1408), épouse de John FitzAlan, puis de William la Zouche.

Homonymie dynastique